Алесса́ндро Биринде́лли (; 12 ноября 1974 года, Пиза, Италия) — итальянский футболист, защитник.

Биография 
С 1997 по 2008 годы выступал за «Ювентус», ранее выступал за клуб из низших лиг — «Эмполи». Первый матч в серии А провёл 31 августа 1997 года («Ювентус» — «Лечче» 2:0). За сборную Италии провёл 6 матчей, дебютировав 20 ноября 2002 года в матче Италия—Турция (1:1).

После завершения карьеры перешёл на тренерскую деятельность, став ассистентом своего соотечественника Дарио Бонетти, который является главным тренером сборной Замбии. В 2011 году был главным тренером клуба «Пистойезе». В 2012—2013 годах работал ассистентом главного тренера бухарестского «Динамо».

Достижения 
 Чемпион Италии (3): 1997/98, 2001/02, 2002/03
 Обладатель Суперкубка (2): 1997, 2002, 2003

Ссылки 
 Профиль на сайте «Ювентуса»
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Пиза»
Игроки ФК «Пешина»